

Дани сећања 

1380-е пне.